

Miejscowości w USA 
 Johnsonville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Johnsonville – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Florence

Gminy w USA 
 Johnsonville (ang. Johnsonville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Johnsonville (ang. Johnsonville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett

Zobacz też 
 Bitwa pod Johnsonville – bitwa podczas wojny secesyjnej (4 i 5 listopada 1864) na terenie hrabstwa Benton w stanie Tennessee